

Гурково () — село в Добрицькій області. Входить до складу общини Балчик.
 Гурково () — село в Софійській області. Входить до складу общини Ботевград.
 Гурково () — місто в Старозагорській області. Входить до складу общини Гурково.
 Гурково () — община в Старозагорській області.